Giovanni dalle Bande Nere – film del 1910 di Mario Caserini
Giovanni dalle Bande Nere – film del 1956 di Sergio Grieco

Pagine correlate 
Giovanni delle Bande Nere